Csehország
 Černovice, település a Blanskói járásban
 Černovice, település a Chomutovi járásban
 Černovice, település a Domažlicei járásban
 Černovice, település a Pelhřimovi járásban